Цедрол C15H26O — спирт, относящийся к терпеноидам сесквитерпенового ряда. Другие названия: кедровая камфора, кипарисовая камфора.

Свойства 

Цедрол — бесцветные кристаллы, имеющие кедрово-древесный запах. Растворим в этаноле, нерастворим в воде.

Нахождение в природе и получение 

Цедрол содержится в масле кедрового дерева Juniperus virginiana, в масле кипариса Cupressus sempervirens L. и некоторых эфирных маслах, из которого его и получают.

Применение 

Цедрол применяют как самостоятельно в парфюмерии, так и как сырьё для получения душистого вещества цедрилацетата.

Литература 

 Триптофан-Ятрохимия // Химическая энциклопедия в 5 томах. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. — Т. 5. — 784 с.

Терпены и терпеноиды
Душистые вещества